New Politics – pierwszy album duńskiego zespołu New Politics wydany 13 lipca 2010 roku.
Pierwszym singlem promującym płytę był utwór „Yeah Yeah Yeah”, natomiast drugim „Dignity”.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 http://www.newpoliticsrock.com
Albumy muzyczne wydane w roku 2010